Boleścin puede hacer referencia a dos localidades del voivodato polaco de Baja Silesia:

 Boleścin, en el distrito de Świdnica;
 Boleścin, en el distrito de Trzebnica.